Die Journalistin ist der Titel:

einer deutschen Fernsehserie aus dem Jahre 1970: Die Journalistin (Fernsehserie) mit Marianne Koch
eines US-amerikanischen Films aus dem Jahre 2003: Die Journalistin (Film)